Мус-Кюель () — топоним (основной тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°21' с. ш. 134°57' в. д..
 Мус-Кюель — зимовье, Республика Саха (Якутия), координаты 61°24' с. ш. 137°12' в. д..
 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°01' с. ш. 138°49' в. д..
 Мус-Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°46' с. ш. 125°54' в. д..
 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°31' с. ш. 125°11' в. д..
 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°46' с. ш. 126°35' в. д..
 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°21' с. ш. 126°20' в. д..
 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°04' с. ш. 149°44' в. д..
 Мус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°13' с. ш. 117°44' в. д..

Примечания

См. также 
 Мас-Кюель